Леаль () — испанская фамилия. Известные носители:

 Леаль, Педро (род. 1989) — коста-риканский футболист.
 Леаль, Рандаль (род. 1997) — коста-риканский футболист.
 Леаль, Франциско (1986—2013) — мексиканский боксёр, погиб от травмы, полученной на ринге.
 Леаль, Хулиан (род. 1990) — колумбийский автогонщик.

Составные фамилии 
 Вальдес Леаль, Хуан де (1622—1690) — испанский художник.

См. также 
 Леаль (Лихула) — город волостного подчинения в Ляэнеском уезде Эстонии.
 Леал — португальская фамилия.